

Anno 
 130 o 130 a.C.

Automobili 
 130 è il modello di un'autovettura (Fiat 130) prodotta e commercializzata tra il 1969 e il 1977.

Codici 
 130  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Lumezzane in provincia di Brescia

Matematica 
 130 – numero